Umm al-Qaiwain (emiraat), een emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten
Umm al-Qaiwain (stad), de hoofdstad van dat emiraat